Bernard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Jean Bernard
 Ernest C. Bernard
 Francis Bernard
 Frank R. Bernard
 George Igor Bernard
 Kathryn A. Bernard
 Pierre Frédéric Bernard